27-й Чемпионат СССР по боксу проходил 22—26 марта 1961 года в Москве (РСФСР).

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 27.Soviet Union National Championships — Moscow — March 22-26 1961

Соревнования по боксу в Москве
Март 1961 года
Спорт в России в 1961 году
1961 год в Москве